Актовка може бити:
 Актовка (ташна)
 Актовка (позоришна драма у једном чину)